Francis Dashwood (1658–1724) – brytyjski polityk, 1. baronet
 Francis Dashwood (1708–1781) – brytyjski arystokrata i polityk, 11. baron le Despencer